A-29 či A29 může mít v různých oblastech různé významy:

Hudba 
 A29 – žilinská hudební skupina

Letectví 
 Aero A-29 – československý plovákový letoun z 20. let 20. století
 A-29 – jedno z označení užívaných v době druhé světové války United States Army Air Forces pro Lockheed Hudson
 A-29 – označení užívané ozbrojenými silami Brazílie a USA pro lehký bojový letoun Embraer EMB 314 Super Tucano

Silniční doprava 
 Dálnice A29 (Itálie) – dálnice v Itálii
 Dálnice A29 (Francie) – dálnice ve Francii
 Dálnice A29 (Německo) – dálnice v Německu

Šachy 
 A29 je jeden z kódů užívaných Encyklopedií šachových zahájení pro Anglickou hru